Malapane – niem. nazwa Ozimka
 Małapanew Ozimek – klub sportowy
 Huta Małapanew
 Mała Panew – rzeka